Митьковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Митьковщина — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Митьковщина — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Митьковщина — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Митьковщина — бывшая деревня в Жуковском районе Брянской области, ныне в составе села Дятьковичи